Свайриенг:

 Свайриенг — город в Камбодже.
 Свайриенг — провинция в Камбодже.